Ricardo I de Inglaterra — monarca conhecido como Ricardo Coração de Leão
 Coração de Leão (Marvel Comics) — personagem de quadrinhos

Desambiguações de epônimos